Лучане:

 Лучане — западнославянское племя.
 Лучане — исчезнувший погост в Андреапольском районе Тверской области.
 Лучане — деревня, Жарковский район, Тверская область, Россия